Но́вая волна́, нью вейв () — термин, обычно использующийся для обозначения некоторых направлений в искусстве.

Термин «новая волна», вероятно, происходит от французского термина Nouvelle Vague, обозначавшего направление в кинематографе Франции конца 1950-х и 1960-х годов.

Кинематограф 
«Новой волной» называется ряд направлений в кинематографе различных стран во второй половине XX века. В целом, новая волна характеризуется введением нового стиля в кино. Зачастую этот стиль более художественный, более интеллектуальный, менее коммерческий и принципиально отличный от преобладавших ранее направлений в национальном кинематографе.

 Французская новая волна — направление во французском кинематографе конца 50-х годов.
 Новое немецкое кино, новая волна в кинематографе Германии
 Чешская новая волна
 Японская новая волна, она же Nuberu bagu, получила развитие вскоре после появления французской новой волны
 Бразильская новая волна
 Британская новая волна
 Гонконгская Новая Волна
 Тайваньская новая волна
 Тайская новая волна
 Мексиканская новая волна
 Советская новая волна

Музыка 
 Новая волна (музыка) — музыкальное направление конца 1970-х — начала 1980-х, появившееся в США и Великобритании
 Новая немецкая волна,  — музыкальное направление конца 1970-х — начала 1980-х в Германии
 Новая волна британского хеви-метала — музыкальное движение конца 70-х — начала 80-х годов XX века.
 Новая волна в Югославии — Novi Val, Novi Talas или Nov Bran
 Nueva ola, форма романтической музыки с текстами на испанском языке
 Новая волна (конкурс) — международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки, ежегодно проводимый в городе Юрмале (Латвия), в 2015 году переехал в Сочи (Россия)
 Новая волна (фестиваль) — фестиваль молодёжной культуры, ежегодно проводимый в городе Находка (Россия, Приморский край)
 Nouvelle Vague () — французская группа, играющая в стиле лаунж.
 Альбом New Wave рок-группы The Auteurs 1993 года
 «Новая волна» — песня DJ Smash и Моргенштерна.

Прочее 
 Новая волна (фантастика) — направление в научной фантастике
 Новая волна (фильм) — художественный фильм Жака-Люка Годара
 Программное обеспечение New Wave: продукт фирмы Hewlett-Packard (выпуск: около 1988 года)
 Новая Волна — Радиостанция, которая вещает в Волгограде и области
 Новая Волна — радиостанция, вещавшая во Владивостоке и Приморье в 1995—2005 годах.

Примечания